Влади́мир Соколо́в:
 
 
 Соколов, Владимир Арсеньевич (1887—1953) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, доцент, инженер-контр-адмирал.
 Соколов, Владимир Борисович (известен под фамилией Крамник; род. 1975) — российский шахматист, гроссмейстер, многократный победитель Всемирных шахматных Олимпиад.
 Соколов, Владимир Викторович (род. 1985) — российский пловец в ластах, заслуженный мастер спорта России.
 Соколов, Владимир Владимирович (род. 1962) — российский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Соколов, Владимир Вячеславович (род.1952) — математик, специалист в области теории нелинейных дифференциальных уравнений.
 Соколов, Владимир Григорьевич (род. 1952) — советский футболист, тренер. Мастер спорта СССР.
 
 Соколов, Владимир Евгеньевич (1928—1998) — советский и российский биолог, зоолог, академик РАН.
 
 Соколов, Владимир Ильич (1913/1915 — ?) — советский футболист.
 Соколов, Владимир Константинович (1910—1986) — русский советский писатель.
 Соколов, Владимир Корнилович (1884—1918) — последний командир лейб-гвардии Измайловского полка, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Соколов, Владимир Михайлович (1939—2017) — советский велосипедист и тренер.
 
 
 Соколов, Владимир Тимофеевич (1830—1890) — русский композитор.
 Соколов, Владимир Фёдорович (род. 1927) — советский и российский учёный в области технологии судостроения, доктор технических наук, профессор.
 Соколов, Владимир Яковлевич (1929—20??) — советский геолог, открыватель газовых месторождений Туркмении, лауреат государственной премии СССР.